Die Baureihe V 300 bezeichnet folgende Lokomotiven:

 Die von der Deutschen Bundesbahn als V 300 001 übernommene Probelokomotive Krauss-Maffei ML 2200 C’C’ 
 Diesellokomotive DR-Baureihe 130 der Deutschen Reichsbahn

sowie den Hochgeschwindigkeitszug Bombardier Zefiro V300 für Trenitalia.